Troje (Engels: Troy), een stad uit de Griekse oudheid

Plaatsen in de Verenigde Staten:

Overige:
 troy ounce, een gewichtsmaat voor edelmetalen
 Troy (band), een band
 Troy (biermerk), een biermerk in Turkije
 Troy (film), een Amerikaanse film uit 2004
 Troy (nummer), een nummer van Sinead O'Connor
 Troy (Toverland), een houten achtbaan in Toverland
 Kapitein Troy, een karakter in Battlestar Galactica
 Troy (illusionist), een goochelaar die te zien is op Discovery Channel

Personen met de achternaam Troy 
 Dennis Troy, een Amerikaanse acteur
 Doris Troy, een Amerikaanse R&B-zangeres